Доналд Джонсон і Джаред Палмер були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Гільємо Каньяс і Давід Налбандян.

Майкл Гілл і Даніель Вацек виграли титул, перемігши у фіналі пару Лукас Арнольд і Гастон Етліс з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонів виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 2002 Open SEAT Godó Doubles Draw 

Torneo Godó 2002
Парний розряд